Berlinkrisen kan syfta på kriser i samband med Berlinfrågan:

 Berlinblockaden (1948–1949), även kallad den första Berlinkrisen
 Andra Berlinkrisen (1958–1963)
 Berlinkrisen 1961